Scirula är ett släkte av spindeldjur. Scirula ingår i familjen Cunaxidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Scirula